|}

Die Bahnstrecke Veles–Kremenica ist eine Bahnstrecke in Nordmazedonien.

Geschichte 

Die Verbindung wurde am Ende des 19. Jahrhunderts als Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 600 mm in einer etwas anderen Trassenführung eröffnet. Sie begann damals am Bahnhof Gradsko an der Bahnstrecke Tabanovce–Gevgelija. Weiter gab es die 600 mm-Feldbahn Veles–Stepanci von Veles nach Stepanci am Babunapass. Zwischen 1931 und 1936 wurde die heutige Normalspur-Strecke errichtet und dabei die bestehenden Trassen beider Schmalspurbahnen abschnittsweise genutzt.

Auf dem südlichsten Abschnitt, zwischen Bitola und Kremenica, wurde der Personenverkehr 1991 eingestellt, Güterverkehr gab es nur noch vereinzelt. Seit 2015 wird der 16 km lange Abschnitt zwischen Bitola und der Grenze zu Griechenland saniert. Das Projekt wurde von der Europäischen Union finanziell unterstützt. Im Frühjahr 2019 waren die Arbeiten abgeschlossen und Probefahrten fanden statt. Im April 2020 fand aber immer noch kein planmäßiger Betrieb statt.

Technische Parameter 
Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Die maximale Steigung beträgt 25 ‰, die Zulässige Höchstgeschwindigkeit (auf wenigen Abschnitten) 100 km/h.

Verkehrsgeografie 

Die Strecke zweigt in Veles von der Hauptstrecke Tabanovci–Gevgelija ab. Sie ist eine von zweien des Landes, die einen Grenzübergang nach Griechenland ermöglichten – der Streckenabschnitt zwischen Bitola und dem Grenzbahnhof Kremenica wird aber seit vielen Jahren nicht mehr befahren. Die Infrastruktur schließt dort an die der griechischen OSE an.

Der anspruchsvollste Abschnitt der Trasse befindet sich zwischen Bogomila und Gostiražni. Hier befindet sich eine Steigung von 25 ‰ und die Strecke durchmisst eine 180°-Kehre.

In Bakarno Gumno zweigt eine etwa 30 km lange Strecke nach Sopotnica ab. Auch sie war ursprünglich als Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 600 mm eröffnet worden, wurde bis 1957 auf Normalspur umgespurt und zuletzt ausschließlich von Güterzügen befahren. Noch vor 2012 wurde der Verkehr dort eingestellt.

Verkehr 
Im Fahrplan 2021 fahren täglich drei Interregio-Zugpaare von Skopje über Veles nach Bitola. Bis 2018 verkehrte als viertes Zugpaar noch ein reservierungspflichtiger Interregio-Express mit wenigen Zwischenhalten.

Literatur 
 bac: Die Eisenbahnen in der Republik Nordmazedonien. In: Eisenbahn-Revue International 5/2020, S. 244–248.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Nordmazedonien
Bahnstrecke VelesKremenica
Bahnstrecke VelesKremenica
Bahnstrecke VelesKremenica
Bahnstrecke VelesKremenica
Bahnstrecke VelesKremenica